Ива́н Ма́ркович Крате́нко (24 ноября 1907 года, Луганская область —  года, ) — советский государственный деятель. Лауреат Ленинской премии .

Биография 
Родился 24 ноября 1907 года в селе Ивановка ныне Луганской области. Начал трудиться уборщиком породы в шахте, затем стал проходчиком. Окончил Краснолучский горный техникум (1933), Московский политехнический институт. Работал начальником участка, главным ом шахты, начальником технического отдела комбината «Ворошиловградуголь», шахты в Криворожье. С начала войны в армии. В январе 1942 года как специалист-горняк демобилизован. Назначен управляющий трестом «Ворошиловградуголь», одновременно начальником укрепленного прифронтового района.
 1942—1943 гг. — управляющий трестом «Кизелуголь»;
 1943—1948 гг. — начальник комбината «Молотовуголь»;
 1948—1953 гг. — заместитель министра угольной промышленности СССР;
 1954—1957 гг. — начальник комбината «Тулауголь»;
 1957—1961 гг. — председатель Совнархоза Тульского экономического административного района (на правах Министра СССР) ;
 1962—1965 гг. — заместитель председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по топливной промышленности;
 1965—1974 гг. — заместитель председателя Государственного комитета по топливной промышленности при Госплане СССР.

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 2, 4-6 созывов.

Скончался 19 февраля 1993 года. Похоронен на Хованском кладбище в Москве.

Награды 
 орден Ленина (20.10.1943, 1957)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (24.6.1944)
 орден Дружбы народов (23.11.1977)
 орден Знак Почёта
 медали

Примечания

Источники 
 Кратенко Иван Маркович // Урал ковал победу. Сборник-справочник / Алексеев С. Д. и др. — Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1993. — 387 с. — С. 111.

Ссылки 
 Кратенко И. М.
 Как строили тульские «Лужники»

Персоналии:Тула
Заместители министров СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС